«Змей» — художественный фильм Анри Вернея (1973, Франция — ФРГ — Италия).
 «Змей» — художественный фильм Алексея Мурадова (2002, Россия).
 См. также 
 Змеиное яйцо (фильм)
 Змеиный полёт
 Змей и радуга (фильм)
 Искусство Шаолиня. Змея и журавль